La saison 2016-2017 de la Liga Allianz est la  du championnat du Portugal de football féminin.

Un total de quatorze équipes participent à ce championnat , dont les huit qui se sont maintenus la saison dernière, ainsi que les quatre nouveaux clubs féminins intégrés par la FPF et les deux promus de la II Divisão Nacional Feminino.

Chaque club se confronte à deux reprises aux treize autres selon le principe des matches aller et retour.

À l'inverse, les clubs finissant aux , ,  et  sont relégués en II Divisão Nacional Feminino.

Le CF Benfica, double champion sortant, remet son titre en jeu.

Cette saison est historique pour ce championnat féminin car il prend un tout autre visage en changeant de nom dû au sponsoring, le nombre de participants, le type de la compétition et en rajoutant des clubs historiques portugais (Sporting, SC Braga, Belenenses et Estoril).

Les clubs participants

Compétition

Classement

Matchs

Notes et références 

2016-2017